Балаба Григорій Федорович — радянський футболіст і тренер, майстер спорту СРСР, заслужений тренер.
 Балаба Олена Михайлівна — українська поетеса.
 Балаба Роман Володимирович (1992—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.